Жамбалов — фамилия.

 Жамбалов, Цыдып Жамбалович (1931—1982) — бурятский поэт-лирик, переводчик.

 Жамбалова, Алиса Саяновна (род. 1994) — российская лыжница.
 Жамбалова, Эржена Зугдаровна (род. 1965) — заслуженный работник культуры Российской Федерации, народная артистка Республики Бурятия.